Anthrichaerophyllum loreti är en flockblommig växtart som först beskrevs av Georges Rouy och Camus, och fick sitt nu gällande namn av Vernon Hilton Heywood. Anthrichaerophyllum loreti ingår i släktet Anthrichaerophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
loreti